Mr. Thug, nombre artístico de Diego Raphael Villanueva, (Río de Janeiro, 15 de septiembre de 1990) es un rapero y compositor brasileño, vocalista de Bonde da Stronda, grupo formado en 2006 e integrado por Léo Stronda.

Es el compositor de las letras que abordan de su vida y la de sus amigos, hablando de la realidad de su día a día y contar sus historias, por lo general sobre fiestas, las mujeres, el amor y el sexo.

Referencias 

Cantantes masculinos de Brasil
Raperos de Brasil
Compositores de Brasil
Músicos de Río de Janeiro